Крајковићи могу бити:

 Крајковићи (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ
 Крајковићи (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Крајковићи (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ